Слово «обыва́тель», «обыва́тельница», имеет несколько значений:
 Житель (жительница) на месте, всегдашний: водворённый, поселённый прочно, владелец места, дома;
 В современном языке — ограниченный человек с мещанскими взглядами. Отрицательную окраску слово приобрело после революции 1917 года;
 Житель какой-нибудь местности. Первоначальное, ныне устаревшее, значение, образованное от обывать — «обитать, проживать» (см. также сословия ниже);
 В пассионарной теории этногенеза — тихий человек, полностью приспособленный к окружающему ландшафту, человек с нулевым уровнем пассионарности;
 Официальное название представителя двух групп сословий в Российской империи:
 Городские обыватели (почётные граждане, купцы, мещане (также посадские), ремесленники (также цеховые);
 Сельские обыватели (крестьяне, поселяне).

См. также 
 Бюргер
 Буржуазия
 Обывательские квартиры

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Социальная структура Российской империи